Бланк — российский цифровой банк, ориентированный на работу с предпринимателями. Головной офис банка расположен в Москве.

История 
В 1992 году был создан инвестиционный банк «Веста».

В мае 2020 года МКБ купил 100% акций банка «Веста».

12 апреля 2021 года было объявлено о запуске банка «Бланк», работающего на лицензии банка «Веста».

1 июля 2021 года в Единый государственный реестр было внесено новое название — ООО «Бланк Банк». В запуске нового банка, на подготовку которого ушло 6 месяцев, принимали участие бывшие топ-менеджеры Модульбанка, ставшие со-основателями банка «Бланк» — Алексей Васильев, Антон Захаров, Дмитрий Салатов, Нур Ибрагимов и Роберт Сабирянов.

В мае 2022 года рейтинг кредитоспособности банка был подтвержден на уровне ruВBB- со стабильным прогнозом.

В мае 2022 года «Бланк» в партнерстве с сервисом «Контур.Светофор» начал предоставлять услугу проверки надежности контрагентов.

В августе 2022 года «Бланк» совместно с медицинским сервисом BestDoctor запустил программу бесплатного медицинского обслуживания для клиентов банка.

В октябре 2022 года банк запустил сервис документооборота самозанятых SOL.

Деятельность 
Банк специализируется на обслуживании бизнеса — расчетно-кассовом обслуживании субъектов МСБ, макробизнеса, самозанятых граждан.

Изначально клиентом банка можно было стать только по приглашению, а каждый зарегистрированный пользователь мог пригласить еще пятерых друзей. На момент ноября 2022 года клиентом банка можно стать без специального приглашения.

У банка нет физических офисов, весь функционал доступен в мобильных приложениях на Android и iOS, а также в веб-интерфейсе.

Разработка и эксплуатация сервисов банка, кроме данных, относящихся к банковской тайне, осуществляется на облачной платформе Yandex Cloud.

Услуги 
«Бланк» предоставляет комплекс различных цифровых услуг — платежных и транзакционных, а также сервисы для ведения предпринимательской деятельности: 

 Начинающим предпринимателям доступен бесплатный сервис по регистрации ИП или ООО;
 В отличие от классического банка для бизнеса, в «Бланке» нет привязки к банковскому счету, вместо него «финансовые потоки», которые по словам создателей должны автоматизировать учет и сделать его проще и нагляднее. Поступающие средства автоматически распределяются в настроенные пользователем «финансовые потоки» (фонды, бюджеты, целевые потоки );
 Вместо готовых вариантов тарифов банк предлагает предпринимателю базовый тариф, который можно настроить под свои нужды через специальный конструктор;
 Услуги проверки надежности контрагентов;
 ДМС;
 Сервис по документообороту самозанятых;
 Онлайн-бухгалтерия.

Служба поддержки банка не автоматизирована: с клиентом общаются не настроенные боты, а операторы, работающие по запросу, без прописанного скрипта.

Рейтинги 
В 2021 году Бланк вошел в список «топ-20 отечественных финтех-стартапов», составленный аналитиками Visa, Frank RG и DSight.

Примечания 

Банки России